Svjetska liga u vaterpolu 2009., osmo izdanje ovog svakogodišnjeg natjecanja pod okriljem FINA-e. Nakon kontinentalnih izlučnih natjecanja završni turnir (Final 8) održan je od 16. do 21. lipnja u Podgorici, Crna Gora.

U ovogodišnjem natjecanju sudjeluje 19 momčadi. Debitanti su Libija i JAR. Naslov brani Srbija.

Format 

19 reprezentacija u izlučnim natjecanjima je podijeljeno u šest skupina, po kontinentima: Europa A, Europa B, Europa C, Afrika te Azija-Oceanija. Kao predstavnik Amerike direktno su kvalificirane SAD. Sve momčadi u Europi igraju dva puta, u domaćem bazenu i u gostima.

Iz Afrike se kvalificira 1 momčad, iz Azije-Oceanije 2 te iz svake europske skupine 1, a u skupini gdje je direktno kvalificirani domaćin Crna Gora i drugoplasirana.

Bodovanje 

U Svjetskoj ligi nema neriješenog ishoda. U slučaju neriješenog na kraju utakmice, izvode se peterci. Pobjeda u tijeku utakmice boduje se trima bodovima, a na peterce dvama. Poraz na peterce boduje se jednim bodom, a poraz u tijeku utakmice s nulom.

Izlučna natjecanja

Afrika 

Afrički izlučni turnir se održao u Casablanci, Maroko, od 22. do 24. svibnja. Južnoafrička Republika i Libija debitiraju u Svjetskoj ligi

Predstavnik Afrike bit će JAR.

Amerika 

SAD su se automatski kvalificirale.

Azija/Oceanija  

U skupini Atzije/Oceanije odigrana su dva izlučna turnira, jedan u Adelaideu, Australija (22.5. – 24.5.), a jedan u Oacklandu, Novi Zeland (29.5. – 31.5.). Četiri ekipe igraju dva puta jednokružni turnir čiji se ishodi sabiru u konačan poredak.

Predstavnici Azije/Oceanije bit će Australija i Japan.

Europa 

Europa je podijeljena u tri skupine čiji se pobjednici kvalificiraju na završni turnir, uz Crnu Goru kao domaćina. Prvotno je svaka skupina imala četiri člana. Međutim, Ujedinjeno Kraljevstvo i Mađarska su odustali.

Europa A 

Referenca:

Mađarska je trebala igrati u ovoj skupini.

Europa B 

Referenca:

Ujedinjeno Kraljevstvo je trebalo igrati u ovoj skupini.

Europa C 

Referenca:

Završni turnir

Skupina 1

Skupina 2

Razigravanje

Utakmice za plasman

Poluzavršnica od 5. do 8. mjesta

Poluzavršnica od 1. do 4. mjesta

Završnica od 5. do 8. mjesta

7./8.

5./6.

Završnica od 1. do 4. mjesta

3./4.

1./2.

Konačni poredak

Izvori 

2009
Vaterpolo u Crnoj Gori
Međunarodna športska natjecanja u Crnoj Gori